Le pagine della nostra vita (The Notebook) può riferirsi a:

Le pagine della nostra vita – romanzo di Nicholas Sparks del 1996.
Le pagine della nostra vita – film di Nick Cassavetes del 2005, con Ryan Gosling e Rachel McAdams.